Sprudler steht für:
 Sprudler, ein Küchengerät; siehe Quirl (Küchengerät)
 Trinkwassersprudler, ein Haushaltsgerät
 Sprudler, Gerät zur Atemgasbefeuchtung